Глаголевский — фамилия.

Известные носители:

 Глаголевский, Александр Николаевич — священник, законоучитель Мариинского училища и духовный писатель.
 Глаголевский, Николай Ипполитович (1875—1937) — последний настоятель Иоакимо-Анновской церкви села Аким-Анна до её закрытия.
 Серафим (Глаголевский) (в миру Стефан Васильевич Глаго́левский; 1757—1843) — епископ Православной Российской Церкви.

Примечания